

Geografia

Comuni
Ariano Irpino (già Ariano, o Ariano di Puglia) – comune italiano in provincia di Avellino
Ariano nel Polesine (già Ariano) – comune italiano in provincia di Rovigo

Frazioni o località
 Ariano Ferrarese – frazione del comune di Mesola in provincia di Ferrara
 Ariano – frazione capoluogo del comune sparso di Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno
 Ariano – località e sito archeologico romano presso Castelvetro di Modena
 Ariano – località del comune di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona
 Ariano – località del comune di Volterra in provincia di Pisa
 Ariano – nel XIX secolo, nome alternativo di Lariano (all'epoca località di Velletri, nell'omonima delegazione)

Linguistica
 Ariano – inerente alle lingue ariane (o indoarie), di ceppo indoiranico
 Ariano – inerente al complesso delle lingue indoiraniche, di origine indoeuropea
 Ariano – in passato (fino agli inizi del XX secolo), inerente alle lingue indoeuropee considerate nel loro insieme

Onomastica
 Ariano – nome proprio di persona italiano maschile
 Ariano – variante spagnola di tale nome personale

Persone
 Azmahar Ariano – calciatore panamense
 Gianmarco Ariano – militare italiano

Religione
 Ariano – inerente all'arianesimo, dottrina cristologica enunciata dal teologo Ario
 Ariano – forania della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia comprendente i territori di Ariano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli

Società
 Ariano – inerente agli Arii o Ariani, popolo indoeuropeo stanziato tra India e Persia/Iran
 Ariano – inerente a un'ipotetica razza ariana, secondo le teorie pseudoscientifiche del nazismo

Sport
US Ariano – società calcistica maschile avente sede in Ariano Irpino
Virtus Ariano – società cestistica femminile avente sede in Ariano Irpino

Pagine correlate 
 Ariana
 Ariani
 Ariano di Puglia
 Villa di Ariano